Alfredo Muzi – partigiano e carabiniere italiano
 Fulvio Muzi – pittore, insegnante e politico italiano
 Giovanni Muzi – arcivescovo cattolico italiano